Rykova ist der Familienname der folgenden Personen:
 Genija Rykova (* 1986), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Regina Rykova (* 1991), kasachische Geherin